Стиан Фредрик Ватне (; ) — норвежский гандболист, выступавший за «Адемар Леон», «Альхесирас», «Арагон», «Фюксе Берлин» и сборную Норвегии.

Карьера

Клубная 
Стиан Ватне начинал профессиональную карьеру, выступая за норвежские клубы Молде и Ставангер. В 1997 году Стиан Ватне перешёл в швейцарский клуб Кадеттен, где провёл 4 сезона. После этого Стиан Ватне вернулся в норвежский клуб ГК Ставангер, где провёл один сезон. В 2002 году Стиан Ватне перешёл в испанский клуб Адемар Леон, в составе которого выиграл кубок ЕГФ. В 2005 году Стиан Ватне провёл один сезон в Альхесирасе, а в 2006 году перешёл в испанский клуб Арагон. В 2009 году Стиан Ватне выступал за немецкий клуб Фюксе Берлин.

В сборной 
Стиан Ватне выступал за сборную Норвегии и провёл за сборную 101 матч и забросил 128 голов.

Награды 
 Обладатель Кубка ЕГФ: 2005
 Обладатель Суперкубка Испании: 2003
 Обладатель Кубка Швейцарии: 1999

Ссылки 
 Официальный сайт

Гандболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по гандболу
Игроки ГК «Ставангер»
Игроки ГК «Кадеттен»
Игроки ГК «Адемар Леон»
Игроки ГК «Арагон»
Игроки ГК «Фюксе Берлин»